Osoby o tym nazwisku:
 István Vincze – węgierski piłkarz 
 Jenő Vincze – węgierski piłkarz i trener piłkarski
 Lilla Vincze – węgierska wokalistka i autorka tekstów 
 Ottó Vincze – węgierski piłkarz